Неприкосновенный запас или НЗ:
 Неприкосновенный запас — аварийный запас для чего-либо, в основном для пилотов и экипажей летательных аппаратов на случай крушения.
 «Неприкосновенный запас» — журнал, выпускаемый издательством «Новое литературное обозрение».